Котлови́на А́мундсена — подводная котловина в Северном Ледовитом океане, между хребтами Ломоносова и Гаккеля.

Длина котловины составляет около 2000 км, ширина — 200—400 км. Глубина достигает 4485 м. Мощность осадочных отложений — около 2000 м. Осадочные породы дна — железисто-марганцовистые глинистые илы.

Котловина названа в честь норвежского полярного путешественника Руаля Амундсена.

Примечания

Ссылки 
 Карта дна Северного Ледовитого океана 
 Текст Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS 1982) 

А
Руаль Амундсен